Sezona 1993./94. Prve češke nogometne lige bila je prva sezone češkog nogometnog natjecanja najvišega ranga, nakon Raspada Čehoslovačke, u kojoj su se češki nogometni klubovi natjecali u Prvoj čehoslovačkoj nogometnoj ligi. Sezona je započela 14. kolovoza 1993. i završila 8. lipnja 1994. godine.

Konačna ljestvica 

Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Najbolji strijelac

Izvori 
  I. liga v sezóně 1993-1994

Prva češka nogometna liga po sezonama